Honorary Citizen est une long box 3cd compilant des singles jamaïcains, des morceaux en concert et les meilleurs morceaux studio de Peter Tosh, édité en 1997 par Columbia/Legacy.

Liste des chansons

Disque 1 :

  Pound Get a Blow  (Marley, Tosh)  1:51  
  Fire Fire  (Tosh)  2:49  
  You Can't Fool Me Again  (Tosh)  2:36  
  Rightful Ruler  (Perry) 2:35  
  Black Dignity  (Tosh) 3:39  
  Here Comes the Sun  (Harrison)  3:14  
  Heres Comes the Judge  (Tosh)  3:45  
  Leave My Business Alone  (Tosh)  3:21  
  Arise Black Man  (Tosh)  2:39  
  Once Bitten  (Tosh)  3:05  
  Dog Teeth  (Tosh)  3:18  
  Lion  (Tosh)  3:47  
  Can't Blame the Youth  (Tosh)  3:13  
  No Mercy  (Tosh)  3:45  
  Mark of the Beast (Tosh)  3:27  
  No Sympathy  (Tosh)  3:00  
  Legalize It [version]  (Tosh)  4:05  
  Dracula [Vampire Version]  (Tosh)  3:25  
  Bumbo Klaat  (Tosh)  5:26

Disque 2 :
  
  Rastafari Is [live]  (Tosh)  13:09  
  Coming in Hot [live]  (Tosh)  4:09  
  Future [live]   :18  
  Mystic Man [live]  (Tosh)  6:35  
  Glass House [live]  (Tosh)  4:26  
  Glass House [live]  (Tosh)  5:10  
  Not Gonna Give It Up [live]  (Tosh)  5:39  
  Johnny B. Goode [live]  (Berry)  4:50  
  Rock With Me [live]  (Tosh)  5:20  
  Get Up, Stand Up [live]  (Marley, Tosh)  7:26  
  Get Up, Stand Up [acoustique]  (Marley, Tosh)  3:20  

Disque 3 :

  African  (Tosh)  3:42  
  Igziabeher (Let Jah Be Praised)  (Tosh)  4:38  
  Ketchy Shuby  (Tosh)  4:59  
  Downpressor Man  (Tosh)  6:26  
  Stepping Razor  (Higgs)  5:46  
  Equal Rights  (Tosh)  5:57  
  I'm the Toughest  (Tosh)  3:51  
  Bush Doctor  (Tosh)  4:04  
  Creation  (Tosh)  6:40  
  (You Gotta Walk And) Don't Look Back  (Gordy, Mizell, Perren)  5:18  
  Reggae-Mylitis  (Tosh)  6:30  
  Fools Die  (Tosh)  7:36  
  No Nuclear War  (Tosh)  7:57  
  Honoray Citizen  (Morris)  4:11  

Album de Peter Tosh